Сборная Кувейта по пляжному футболу — представляет Кувейт на международных соревнованиях по пляжному футболу. Контролируется футбольной ассоциацией Кувейта.

Чемпионат мира 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!Год
!Раунд
!
!
!
!
!
!
|-
| Бразилия 1995||colspan=9|Не участвовала
|-
| Бразилия 1996||colspan=9|Не участвовала
|-
| Бразилия 1997||colspan=9|Не участвовала
|-
| Бразилия 1998||colspan=9|Не участвовала
|-
| Бразилия 1999||colspan=9|Не участвовала
|-
| Бразилия 2000||colspan=9|Не участвовала
|-
| Бразилия 2001||colspan=9|Не участвовала
|-
| Бразилия 2002||colspan=9|Не участвовала
|-
| Бразилия 2003||colspan=9|Не участвовала
|-
| Бразилия 2004||colspan=9|Не участвовала
|-
| Бразилия 2005||colspan=9|Не участвовала
|-
| Бразилия 2006||colspan=9|Не участвовала
|-
| Бразилия 2007||colspan=9|Не участвовала
|-
| Франция 2008||colspan=9|Не участвовала
|-
| ОАЭ 2009||colspan=9|Не участвовала
|-
| Италия 2011||colspan=9|Не прошла квалификацию
|-
| Таити 2013||colspan=9|Не участвовала
|-
| Португалия 2015||colspan=9|Не участвовала
|-
| Багамы 2017||colspan=9|Не участвовала
|-
| Парагвай 2019||colspan=9|Не прошла квалификацию
|-
|Итого||0/19||0||0||0||0||0||0
|}

 Состав 

 Тренер''':  Жали Аль Жураид

Примечания 

Кувейт
Сборная Кувейта по футболу